Cet article dresse une liste de bolides ayant frappé la Terre. La liste est complète pour les événements détectés dont l'énergie d'impact totale calculée est supérieure ou égale à  ayant frappé notre planète entre le  et le . La liste répertorie également, de façon non exhaustive, certains bolides notables plus anciens ou moins puissants (ces derniers indiqués par *), en particulier (mais pas exclusivement) ceux  ayant plus de 500 rapports d'observation dans la base de données de l'Organisation météorique internationale (IMO). Cette liste exclut les événements qui n'ont pas été observés ou détectés en tant que tels et dont seules des météorites ont été trouvées.

Sauf indication contraire, les données ci-dessous sont extraites de la liste établie par le Center for Near Earth Object Studies.

Notes

Références